Dugdale ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Dugdale (* 1987), englischer Fußballspieler
 Alan Dugdale (* 1952), englischer Fußballspieler
 Dan Dugdale (1864–1934), US-amerikanischer Baseballspieler
 Florence Dugdale (1879–1937), britische Schriftstellerin
 Guy Dugdale (1905–1982), britischer Bobfahrer 
 James Dugdale, 2. Baron Crathorne (* 1939), britischer Adliger und Geschäftsmann
 Jimmy Dugdale (1932–2008), englischer Fußballspieler

 Ken Dugdale (* 1950), englischer Fußballspieler und -trainer
 Kezia Dugdale (* 1981), schottische Politikerin
 Mark Dugdale (* 1974), US-amerikanischer Bodybuilder
 Paul Dugdale (* 1980), englischer Videoregisseur
 Richard Louis Dugdale (1841–1883), US-amerikanischer Soziologe
 Rose Dugdale (Bridget Rose Dugdale; * 1941), britische IRA-Aktivistin

Sonstiges:
 Dugdale-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika